Слюсарский () — польская фамилия. Известные носители:

 Слюсарский, Альфонс (род. 1942) — польский гребец, двукратный призёр чемпионата мира, старший брат Збигнева.
 Слюсарский, Бартош (род. 1981) — польский футболист, нападающий.
 Слюсарский, Веслав (1913—1987) — польский паразитолог.
 Слюсарский, Джо (род. 1966) — американский бейсболист, питчер, Олимпийский чемпион (1988).
 Слюсарский, Збигнев (род. 1947) — польский гребец, призёр чемпионата мира.
 Слюсарский, Тадеуш (1954—1998) — спортсмен, прыгун с шестом, Олимпийский чемпион (1976).